Григорий Николаевич Дмитриев (1877—?) — русский военный деятель, подполковник (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
Общее образование получил дома. В службу вступил 1 сентября 1901 года юнкером рядового звания в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. В 1905 году выпущен подпоручиком (старшинство c 22.04.1905) в Онежский 90-й пехотный полк 23-й пехотной дивизии. Позже был переведён в 81-й пехотный Апшеронский полк 21-й пехотной дивизии. 

В 1908 году произведён в поручики. С 1912 года после окончания Николаевской академии Генерального штаба по I разряду, штабс-капитан. Цензовое командование ротой в течение года отбывал в своём 81-м Апшеронском пехотном полку. 

Участник Первой мировой войны. 16 ноября 1914 года произведён в капитаны Генерального штаба с назначением обер-офицером при штабе 3-го Кавказского армейского корпуса. И. д. штаб-офицера для поручений при штабе 24-го армейского корпуса (05.12.-14.12.1915). С 14 декабря 1915 года и. д. штаб-офицера 3-го Кавказского армейского корпуса, в январе 1917 года утверждён в должности. 

6 января 1915 года «за храбрость» был награждён  Георгиевским оружием. 15 августа 1916 года произведён в подполковники.  13 октября 1916 года «за храбрость» награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. С 14 июля 1917 года и. д. начальника штаба 52-й пехотной дивизии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1906; Мечи и бант к ордену — ВП 21.03.1917)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1912; Мечи и бант к ордену — ВП 23.02.1917)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 27.02.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 15.06.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени (1915; утв. ВП 03.02.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 06.01.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.10.1916)

Литература 
 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 1-е июня 1914 года. — Пг., 1914
 по военному ведомству//Разведчик №1274, 08.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1297, 15.09.1915
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №164, 1916 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №111, 1917 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №138, 1917 г.
РГИА: Ф.496. Оп.3. Д.1130 (1916)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 88-408 (1918 г.)

Ссылки 
 

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Владимирского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)